Party (от  — вечеринка, собрание, неформальный приём):

 «(Let’s Have a) Party» (или просто «Party») — песня Элвиса Пресли из кинофильма «Любить тебя» (1957)
  — студийный альбом Игги Попа (1981).
  — сингл группы The Blue Hearts (1993).
  — альбом группы Pet Shop Boys (2009).
  — песня Бейонсе из альбома «4» (2011).
 Party — группа персонажей в ролевых играх.
  — песня Криса Брауна из альбома «Heartbreak on a Full Moon» (2017).

 Пати
  — тип игр для вечеринок, собраний, неформальных приёмов.
 Пати, Марк (род. 1969) — канадский космический турист.
 Пати, Самюэль (1973—2020) — французский учитель.

См. также